Мандела и де Клерк (Mandela and de Klerk), в прокате в России «Противостояние»  — американский телефильм 1997 года, режиссёр Джозеф Сарджент.
 Противостояние (фильм, 2001) (The One) — американский фильм 2001 года, режиссёр Джеймс Вонг.
 Противостояние (телесериал) — советский телесериал 1985 года, режиссёр Семён Аранович.
 Противостояние (The Stand) — американский мини-сериал 1994 года, режиссёр Мик Гэррис.
 Противостояние (The Stand) — американский мини-сериал 2020 года.
 См. также 
 Противостояние гигантам